Dressler oder Dreßler steht für:
 Dressler (Familienname) (Dreßler), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dreßler Bau, Bauunternehmen mit Sitz in Aschaffenburg
 Dressler-Syndrom, eine Herzerkrankung
 Konrad Dressler, ehemaliger Spielwarenhersteller aus Bayern

Siehe auch: 
 Dresler
 Tressler